La Coupe de la Fédération d'Arabie saoudite de football (ou Coupe du Prince Faisal Bin Fahad) est une compétition de football d'Arabie saoudite.

Depuis 2011, la compétition concerne les joueurs de moins de 21 ans.

Histoire

Palmarès

Les matchs

Bilan par club

Lien externe 

Compétition de football en Arabie saoudite
Fondation en 1975